Cornu kan syfta på följande:

Personer
Alfred Cornu (1841-1902), fransk fysiker.

Biologi
 Cornu (släkte) –  ett släkte av snäckor

Geografi

Antarktis 

 Mount Cornu,

Schweiz 

 Cornu, Schweiz, Neuchâtel, 

Robotskapade Antarktisförgreningar